Владимир Киреев: Киреев, Владимир Алексеевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Киреев, Владимир Анатольевич (род. 1958) — советский футболист, украинский политик.
 Киреев, Владимир Владимирович (род. 1972) — российский футболист.
 Киреев, Владимир Иванович (род. 1938) — учёный в области механики.
 Киреев, Владимир Николаевич (род. 1984) — российский художник-живописец.